O termo Tratado de Berlim pode ser atribuído a vários tratados:

 Tratado de Berlim (1742)
 Tratado de Berlim (1878)
 Tratado de Berlim (1885)
 Tratado de Berlim (1889)
 Tratado de Berlim (1899)
 Tratado de Berlim (1921)
 Tratado de Berlim (1926)
 Tratado de Berlim (2007)

Berlim

nl:Conferentie van Berlijn